Голдблатт (Goldblatt) — фамилия. Известные носители:
 Голдблатт, Петер (род. 1943) — южноафриканский ботаник-систематик.
 Голдблатт, Стивен (род. 1945) — южноафриканский кинооператор.

См. также 
 Гольдблат